Aro hace referencia a varios artículos:

Herramientas
 Toroide, estructura u objeto de forma circular;
 Aro, instrumento metálico de laboratorio: es un soporte para ponerlo sobre un mechero Bunsen;
 Aro de pistón o Segmento (mecánica). En los pistones de un motor de combustión interna.

Deportes y juegos
 Aro (juguete), antiguo juguete infantil;
 Aros de cebolla, un tipo de comida rápida;
 Aro o Pendiente (indumentaria);
 Anillo vaginal o aro vaginal anticonceptivo, amétodo anticonceptivo  también llamado anillo mensual;

Botánica 
 El nombre común de la planta Arum maculatum;
 El nombre común de la planta Arum italicum;
 El nombre común de la planta Helicodiceros;
 El nombre común de la planta Xanthosoma sagittifolium;
 "Aro de Etiopía", la planta Zantedeschia aethiopica;

Folclore y ficción
Relaciones, aros, bombas, que se realiza en el folclore del Cono Sur de América, previo grito de "aro aro aro".
 The Ring (película) (2002), película de horror.
 Aro (personaje de Crepúsculo), creada por Stephenie Meyer.
 Lugares en España 
 Aro (San Vicenzo), localidad de la provincia de La Coruña
 Castillo de Aro, playa de Aro y Santa Cristina de Aro, en la provincia de Gerona;
 Variante antigua del nombre del linaje y la localidad de Haro en La Rioja (España);

 Marcas comerciales 
 ARO, marca rumana de automóviles;
 Aro (marca de motocicletas)''', de Países Bajos;

Enlaces externos